Földrajzi helyek:
 Guadalajara, tartomány Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben
 Guadalajara, város Spanyolországban, az azonos nevű tartomány székhelye
 Guadalajara, a mexikói Jalisco állam fővárosa

Sportklubok:
 CD Guadalajara, a mexikói Guadalajara város csapata
 CD Guadalajara, a spanyol Guadalajara város csapata